Пісенний конкурс Євробачення 1959 став 4-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 11 березня 1959 року в місті Канни, Франція. Люксембург відмовився від участі в конкурсі, Велика Британія повернулася, і дебютувало Монако, тим самим число учасників досягло одинадцяти. Нідерланди виграли в другий раз із піснею Een beetje.

 — пісня переможця

Фінал

Фінал

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
Березень 1959
1959 у музиці
1959 у телебаченні
1959 у Європі
Культура Канн